Radek Bělohlav (né le  à České Budějovice en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évolue au poste d'ailier gauche.

Carrière 

Né à České Budějovice, il débute tout naturellement sa carrière dans le club de sa ville natale, le HC České Budějovice dans le Championnat de Tchécoslovaquie de hockey sur glace. Il remporte ensuite l'Extraliga tchèque en 1998 et 1999 avec le HC Vsetín puis en 2002 et 2003 avec le HC Sparta Prague. Il joue également une partie de la saison 2002-2003 avec le Lada Togliatti dans la Superliga russe.

Parallèlement à sa carrière en club, il représente son pays lors de la coupe du monde à trois reprises, remportant la médaille d'or en 1996 et la médaille de bronze en 1998.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1988-1989|| HC České Budějovice || Tchécoslovaquie|| 7|| 1|| 1|| 2|| || || || || || 
|-
| 1989-1990|| HC Tábor || Tchécoslovaquie || || || || || || || || || || 
|-
| rowspan="2" | 1990-1991|| HC České Budějovice || Tchécoslovaquie|| 25|| 7|| 6|| 13|| || || || || || 
|-
| IHC Písek || Tchécoslovaquie|| || || || || || || || || || 
|-
| 1991-1992|| HC České Budějovice || Tchécoslovaquie || 40|| 20|| 17|| 37|| || || || || || 
|-
| 1992-1993|| HC České Budějovice || Extraliga|| 40 || 14 || 14 || 28 || || 3|| 0|| 1|| 1|| 
|-
| 1993-1994|| HC České Budějovice || Extraliga|| 47|| 21|| 25|| 46|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 
|-
| 1994-1995|| HC České Budějovice || Extraliga|| 53|| 23|| 31|| 54|| 0|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| HC České Budějovice || Extraliga|| 40|| 11|| 12|| 23|| 6|| 10|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 1996-1997|| HC České Budějovice || Extraliga|| 49|| 10|| 24|| 34|| 8|| 4|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 1997-1998|| HC Vsetín || Extraliga|| 51|| 18|| 23|| 41|| 26|| || || || || 
|-
| 1998-1999|| HC Vsetín || Extraliga|| 51|| 21|| 25|| 46|| 14|| 11|| 4|| 2|| 6|| 0
|-
| 1999-2000|| HC Vsetín || Extraliga|| 51|| 20|| 16|| 36|| 14|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| HC České Budějovice || Extraliga|| 51|| 15|| 17|| 32|| 10|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2001-2002|| HC Sparta Prague || Extraliga|| 52|| 5|| 11|| 16|| 18|| 13|| 1|| 6|| 7|| 6
|-
| 2002-2003|| Lada Togliatti|| Superliga|| 10|| 1|| 0|| 1|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2002-2003|| HC Sparta Prague || Extraliga|| 20|| 5|| 4|| 9|| 6|| 10|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2003-2004|| HC České Budějovice || Extraliga|| 51|| 5|| 12|| 17|| 10|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| HC České Budějovice || 1.liga|| 43|| 11|| 22|| 33|| 16|| 14|| 1|| 3|| 4|| 12
|- 
| 2005-2006|| HC České Budějovice || Extraliga|| 36|| 0|| 8|| 8|| 20|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2006-2007|| HC Kladno|| Extraliga|| 25|| 10|| 5|| 15|| 10|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| HC Kladno|| Extraliga|| 51|| 15|| 9|| 24|| 24|| || || || || 
|-
| 2008-2009|| HC Kladno|| Extraliga|| 35|| 17|| 7|| 24|| 24|| || || || || 
|-
| 2009-2010|| HC Kladno|| Extraliga|| 51|| 11|| 7|| 18|| 40|| 12|| 3|| 3|| 6|| 2
|-
| 2010-2011|| HC Kladno|| Extraliga|| 51|| 5|| 8|| 13|| 22|| 11|| 1|| 3|| 4|| 4
|-
| 2011-2012|| HC Kladno|| Extraliga|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4|| || || || || 
|-
|2011-2012||IHC Písek|| 1.liga|| 32|| 4|| 1|| 5|| 10|| || || || ||

En équipe nationale 

| 1995||  || Championnat du monde|| 8|| 2|| 1|| 3|| 2 || Quatrième place
|-
| 1996||  || Championnat du monde|| 8|| 1|| 3|| 4|| 0 ||  Médaille d'or
|-
| 1998||  || Championnat du monde|| 9|| 6|| 3|| 9|| 2||   Médaille de bronze

Notes et références

Voir aussi 

Naissance en avril 1970
Naissance en Tchécoslovaquie
Naissance à České Budějovice
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Joueur du Lada Togliatti
Joueur du HC Kladno
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Vsetín
Joueur du HC České Budějovice
Champion du monde de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace